Gazul este una din fazele materiei, cunoscut și ca forma de agregare lipsită de formă și volum propriu. Cuvântul se mai poate referi la

Variate utilizări 
 GAZ, firmă de mașini
 Metan un gaz inflamabil care face parte din categoria gaze naturale
 Gaz lacrimogen care face parte din categoria gazelor toxice
 Gaz hidraulic: model de fluid în cadrul mecanicii fluidelor.
 Gaze ionizate: gaze reale la care o parte din atomi sunt disociați în ioni pozitivi și electroni.
 Gaze rare sau nobile, reprezentând grupa a VIII-a principală a sistemului periodic, heliu, neon, argon, kripton, xenon
 Gaze radioactive, cum este radonul
 Gaze inflamabile, precum hidrogenul
 Gaze dezinfectante, folosite în igienă
 Aerul atmosferic este un amestec de gaze
 Gaz Metan Mediaș, club de fotbal al orașului Mediaș
 Gaz de iluminat, gaz obținut prin distilarea uscată a huilei, numit și gaz aerian 
 Gaz nobil, oricare dintre elementele chimice situate în grupa a opta principală din sistemul periodic al elementelor
 Gaze naturale, gaze combustibile de origine biotică existente în porii rocilor sub formă de amestecuri de hidrocarburi și utilizate ca sursă de energie termică
 Gaz perfect: model fizic care descrie comportamentul gazelor în cadrul mecanicii statistice.
 Gaz ideal: model fizic care descrie comportamentul gazelor în cadrul termodinamicii.
 Gaz real: model fizic care aproximează comportamentul adevărat al gazelor din natură.
 Gaze de furnal: amestec de gaze rezultate din procese siderurgice.
 Gaze de ardere: amestec de gaze rezultate din procese de ardere a unor combustibili.
 Gaze de eșapament: amestec de gaze rezultate din arderea amestecului carburant în cilindrii motoarelor cu ardere internă.

Vezi și 
 Gaz lichefiat
 Gazometru

Legături externe 

 Gaz (DEX)

Substantive comune